Unleashed (v překladu z angličtiny urvaný z řetězu, odpoutaný) může znamenat:
 Unleashed – švédská death metalová kapela
 Unleashed (album, Skillet) – album kapely Skillet z roku 2016
 Unleashed (album, Wolfstone) – album kapely Wolfstone z roku 1991